Maximilian av Österrike kan syfta på följande personer:

 Maximilian I (tysk-romersk kejsare) (1459–1519), kejsare av Tysk-romerska riket
 Maximilian II (tysk-romersk kejsare) (1527–1576), kejsare av Tysk-romerska riket
 Maximilian III av Österrike (1558–1618), ärkehertig
 Maximilian Frans av Österrike (1756–1801), ärkebiskop och kurfurste av Köln
 Maximilian Josef av Österrike-Este (1782–1863), generalmajor, högmästare i Tyska orden
 Maximilian I av Mexiko (1832–1867),  kejsare av Mexiko
 Maximilian Eugen av Österrike (1895–1952), ärkehertig